Cumbre Vieja puede referirse a los siguientes artículos:

 Parque natural de Cumbre Vieja
 Dorsal de Cumbre Vieja